Fumiya Fujii (1962) – artista e cantante giapponese 
Hideki Fujii (1934-2010) – fotografo giapponese
Hiroshi Fujii (...) – astronomo giapponese
Megumi Fujii (1974) – ex lottatrice di arti marziali miste giapponese
Mihona Fujii (1974) – fumettista giapponese
Mizuki Fujii (1988) – ex giocatrice di badminton giapponese
Nanae Fujii (1963) – ex cestista giapponese
Takuro Fujii (1985) – nuotatore giapponese
Tetsuya Fujii (1960) – astronomo giapponese